

Населені пункти 
 Інкерман — місто у складі Севастополя
 Інкерман — парафія в Канаді, у провінції Нью-Брансвік, у складі графства Глостер
 Інкерман — село у графстві Дарем, Англія
 Інкерман — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Лузерн штату Пенсільванія
 Інкерман — селище у штаті Квінсленд, Австралія
 Інкерман — покинуте шахтарське селище в області Ренфрюшир, Шотландія
 Інкерман — село у Південній Австралії
 Інкерман — село, що увійшло в міську округу North Dundas, Східне Онтаріо, Канада

Залізничні станції 
 Інкерман I — вузлова залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 Інкерман II — вантажна залізнична станція 2-го класу Кримської дирекції Придніпровської залізниці

Інше 
 Інкерман — виноробна марка, продукція Інкерманського заводу марочних вин